Cojoc:
 Constantin Cojoc (* 1981) (en)
 Marian Cojoc, istoric român
 Samoel Cojoc (* 1989)

Vezi și 
 Cojocar, Cojocaru
 Cojoc

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale
Împrumuturi lingvistice din limbile slave